Liolà est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 Liolà, pièce de théâtre de Luigi Pirandello de 1917 ;

Cinéma 
 Liolà, titre original de Le Coq du village, film italien d'Alessandro Blasetti sorti en 1964, d'après la pièce de Pirandello ;
 Liolà, projet de film italien de Gabriele Lavia avec Michele Placido, qui aurait dû sortir en 2008, également d'après la pièce.